Райтис Ивананс (, 3 января 1979 года, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийский хоккеист, левый нападающий. Провел в НХЛ 6 сезонов.

18.09.2014 объявил о завершении карьеры игрока.

Ивананс считается жестким игроком и выполняет функции тафгая.

Биография 
Ивананс дебютировал в НХЛ в составе «Монреаль Канадиенс» в 2005 году. За дебютные 4 игры заработал 9 минут штрафа, в том числе за драку в самом первом матче с игроком «Оттава Сенаторз» Здено Харой. В результате этой драки получил перелом скулы.

13 июля 2006 года подписал однолетний контракт с «Лос-Анджелес Кингз». Свой первый гол в НХЛ Ивананс 12 октября 2006 года в ворота «Даллас Старз». 18 марта 2007 года подписал годичный односторонний контракт с «Кингз».

29 января 2008 года продлил свой контракт с «Кингз» ещё на два года. Во всех четырёх сезонах за «Кингз» Ивананс являлся лидером команды по штрафным минутам.

1 июля 2010 года подписал двухлетний контракт с «Калгари Флэймз». 7 октября того же года дебютировал в составе «Флэймз» в первой игре сезона против «Эдмонтон Ойлерз». В третьем периоде матча в результате драки со Стивом Макинтайром получил сотрясение мозга и пропустил остаток сезона

22 мая 2012 года Ивананс подписал 2-годичный контракт с рижским «Динамо», выступающим в КХЛ.

21 июня 2013 года рижское Динамо расторгло контракт с Райтисом Иванансом.

Достижения 
 Обладатель Кубка Колдера 2004 года в составе «Милуоки Эдмиралс».
 Обладатель Кубка Надежды 2013 года в составе «Динамо Рига».

Статистика выступлений

Выступления за сборную

Примечания

Ссылки 
 
 
 Yahoo! Sports profile of Raitis Ivanāns
 Статистика на сайте www.eliteprospects.com

Хоккеисты Латвии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Рига 2000»
Игроки «Пенсакола Айс Пайлотс»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Толидо Уоллай»
Игроки «Рокфорд АйсХогс»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Эбботсфорд Хит»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Тафгаи НХЛ